Светско првенство у хокеју на леду 1999. је било 63. светско хокејашко првенство које се одржало од 1. маја до 16. маја 1999. у Норвешкој - Група А,  Данској – Група Б, Холандији - Група Ц и Јужноафричкој Републици - Група Д. 
Светско првенство је 2. пут освојила Чешка.

Квалификације за Групу А 
Одиграна су три квалификациона турнира за добијање последњих пет учесника светског првенства. Две групе од по четири екипе играле су у Европи, првопласиране и другопласиране екипе из обе групе оствариле су пласман у Групу А, док су остале екипе испале у групу Б. Победник азијске групе „Далеки исток“ пласирао се у Групу А, док су поражене екипе испале у Групу Ц.

Група А – Клагенфурт, Аустрија

Група Б – Љубљана, Словенија

Група ,,Далеки исток“ – Токио, Јапан

Светско првенство Група А – Лилехамер, Осло и Хамар, Норвешка

Локација

Прва фаза
У Групи А су се такмичиле шеснаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у четири група са по четири екипа. По две првопласиране екипе из свих група пласирале су се у другу фазу. Трећепласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у Групу од 9. до 12. места. Четвртопласиране екипе из свих група завршиле су такмичење и наступаће у квалификацијама за останак у Групу А на наредном светском првенству.

Група 1 - Хамар

Група 2 - Лилехамер

Група 3 - Лилехамер

Група 4 - Хамар

Друга фаза

Група 5 - Хамар

Група 6 - Лилехамер

Група од 9. до 12. места – Хамар и Осло

Плеј-оф рунда
У полуфиналу и финалу играла се серија од две утакмице. Ако је у међусобном дуелу било 1:1 у победама, екипе би играле мини утакмицу у облику продужетка (10 минута у полуфиналу и 20 минута у финалу) да би одредиле победника, у случају нерешеног резултата изводили би се пенали. Једина утакмица у којој је дошло до пенала била је имеђу Чеха и Канађана, која је завршена победом Чеха од 4:3. Репрезентације у борби за бронзану медаљу играле су само једну утакмицу.

Полуфинале - Осло

Утакмица за 3. место - Осло

Финале  - Осло

Коначни пласман

Светско првенство Група Б – Оденсе и Редовре, Данска
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Три најбоље пласирана екипе су оствариле пласман у квалификацијама за Групу А. Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Тилбург и Ајндховен, Холандија
У Групи Ц су се такмичиле седам (Холандска влада је прекинула односе са СР Југославијом, због рата на Косову и Метохији, и није дозволила репрезентацији Југославије да учествује на турниру) репрезентација које су биле подељене у две групе по четири екипа. По две првопласиране из обе групе пласирале су се у финалну групу од 25. до 28. места. Победник је остварио пласман у Групу Ц. Трећепласиране и четвртопласиране екипе из обе групе пласирале су се у завршну групу од 29. до 31. места.

Група А

Група Б

Група од 25. до 28. места 

Репрезентација Холандије је остварила пласман у Групу Б.

Група од 29. до 31. места

Група Д – Кругерсдорп, Јужноафричка Република 
У Групи Д су се такмичиле девет репрезентација које су биле подељене у три групе по три екипр. Првопласиране екипе из свих група пласирале су се у финалну групу од 33. до 35. места. Победник је остварио пласман у Групу Ц. Другопласиране екипе из свих група пласирале су се у завршну групу од 36. до 38. места. Трећепласиране екипе из свих група пласирале су се у завршну групу од 39. до 41. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група од 33. до 35. места 

Репрезентација Шпаније је остварила пласман у Групу Ц.

Група од 36. до 38. места

Група од 36. до 38. места

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Норвешкој
Хокеј на леду у Холандији
Хокеј на леду у Јужноафричкој Републици
Хокеј на леду у Данској
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у Словенији
Хокеј на леду у Јапану
Спорт у 1999.